M75 – veicolo per trasporto truppe
 M75 – oggetto del Catalogo di Messier

 Razzo Qassam M75 – razzo artigianale qassam usato dai palestinesi